Воєводський Володимир Олександрович(  —  ) — російський і американський математик, викладач. Лауреат медалі Філдса 2002 року.
 Воєводський Леопольд Францевич(  —  ) — педагог і історик Російської імперії XIX століття. Дослідник доби Стародавньої Греції.
 Воєводський Лука Іванович — український педагог, статський радник.